

Geografia
 Isola di Wrangel, isola dell'Oceano Artico, fra il Mare dei Chukci ed il Mare Siberiano Orientale
 Isola di Wrangel (Oblast' di Arcangelo)

Persone

 Carl Gustaf Wrangel – comandante svedese 
 Ferdinand Petrovič Vrangel' – esploratore e ammiraglio russo
 Herman Wrangel –  militare svedese
 Pëtr Nikolaevič Vrangel' – un militare russo

Altro
 Mammut dell'isola di Wrangel
 Wrangel, famiglia, di origine baltico-tedesca

Pagine correlate

 Wrangell
 Von Wrangel